Аскало́н, или Аскалонский джамоат () — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Додбахт) до центра района (пгт Гарм) — 12 км. Население — 4 104 человек (2017 г.), таджики.

Населённые пункты

История 

Образован Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 198 10 мая 2003 года с центром в селе Аскалон.

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана